Двусторонние соглашения об авторских правах с США - соглашения между США и другими странами, которые дают американским авторам авторское право на защиту в другой стране и авторам из других стран претендовать на защиту их авторского права в соответствии с законодательством США об авторском праве.

Соглашения могут принимать одну из двух форм по отношению к США:
 Обмен нотами в соответствии с законодательством США согласно законам:
 Закон о международном авторском праве (3 марта 1891 года, 26 стат. 1106)
 Закон Об авторском праве 1909 года (4 марта 1909, 35 стат. 1075), позже Название код 17 Соединенных Штатов
 Закон от 18 декабря 1919 (41 стат. 368), который продлил срок завершения авторского права в США, чтобы учесть Первую мировую войну;
 Закон от 25 сентября 1941 (55 стат. 732), который продлил срок завершения авторского права в США, чтобы учесть Вторую Мировую войну;
 Закон Об авторском праве 1976 года, который изложил в новой редакции раздел 17, в частности, 17 U. S. С. 104(б)(6)
 Соглашения Уругвайского раунда (Публ..Л. 103—465, 108 Стат. 4809), кодифицированные как 17 U. S. С. 104А(г), которые занимаются восстановленнием авторских прав
 Договор, ратифицированный Сенатом Соединенных Штатов Америки и действительный в рамках законов:
 Закон Об авторском праве 1909 года
 Закон Об авторском праве 1976 года (17 U. S. С. 104(б) и 104А)
Договоры, которые имеют дело только с вопросами авторских прав обычно называются «конвенциями», тем не менее, некоторые другие договоры (например, мирные договоры) также содержат положения, касающиеся авторского права.

Затруднительно дать окончательный список стран, которые были затронуты в перечисленной ниже таблице. Требования правопреемственности государств позволяет де-факто продолжать действие договора или соглашения, когда их территория становится
независимой. Таким образом, многие законы продолжают работать в бывших зависимых территориях.

На  Государственный Департамент США возложена обязанность определить, является ли действие соглашения с данной территорией все еще в силе или нет. Для нескольких бывших зависимых территорий, вопрос авторских прав пока ещё не ставится и статус их авторских отношений с Соединенными Штатами указан в бюро авторских прав США как «неопределенный» .

Если в стране продолжают защищать американские произведения, охраняемые авторским правом с момента обретения независимости, соглашение может считаться по-прежнему в силе: согласно американскому законодательству, решение этого вопроса возлагается на государственного секретаря. Президент США также имеет возможность вырабатывать законопроекты в соответствии с 17 U. S. С. 104А, признавая авторские права для соответствующей страны и предусматривая гарантии авторских прав для тех, кто работал в Соединенных Штатах Америки. Этот последний вариант был использован только один раз по отношению к Вьетнаму.

Действие Закона Об авторском праве 1976 года 
Соглашения, выпущенные до 1 января 1978 года, на день вступления в силу закона Об авторском праве 1976 года, остаются в силе в соответствии с разделом 104 этого закона, который предусматривает, что: «все соглашения, изданные президентом в соответствии с разделом 1(е) или 9(Б) раздела 17 по состоянию на декабря 31, 1977 года или находящиеся под действием предыдущего закона об авторском праве в США должны оставаться в силе до момента его расторжения, приостановления или пересмотрения Президентом США.»

Двусторонние соглашения США со странами 
На 1 января 2006 года Государственный департамент США имеет следующие двусторонние договоры.

Примечание 1: Stat. — Большой свод законодательства Соединённых Штатов.

Литература 
Pilch, J. T.: Understanding Copyright Law for Slavic, East European, and Eurasian Materials, in Slavic and East European Information Resources (SEEIR) 4(1), pp. 75 — 101; Haworth Information Press 2003.

U.S. Congress: Uruguay Round Agreements Act, H.R. 5110, 103d Cong., 2d Sess., became Pub. L. No. 103—465, 108 Stat. 4809

Примечания 

Авторское право в США